est un genre éteint et fossile de dinosaures appartenant à l'ordre des Ornithischia, au sous-ordre des Ankylosauria et à la famille des Ankylosauridae. 

Le genre est représenté par une seule espèce nommée .

Présentation 
Ces animaux ont vécu au Crétacé inférieur, durant une partie de l'Aptien et de l'Albien, il y a entre 125 et 100,5 Ma (millions d'années), dans l'actuelle Chine.
Ce dinosaure a été décrit pour la première fois en 2007 par J. Lü et d'autres chercheurs à partir d'un spécimen découvert dans la formation de Haoling et classé chez les Nodosauridae, puis chez les Ankylosauridae en 2014 par F. Han et al.

En fait, ce dinosaure fut d'abord nommé Gobisaurus domoculus par M. K. Vickaryous et al.  en 2001 et 2004. Il fut, par la suite, renommé à plusieurs reprises alternativement Zhongyuansaurus Iuoyangensis et Gobisaurus domoculus jusqu'en 2016, ou il fut à nouveau nommé Gobisaurus domoculus par V. M. Arbour et P. J. Currie et où Zhongyuansaurus Iuoyangensis est mis en synonymie avec Gobisaurus domoculus et devient ainsi un nom invalide, et reprend son nom d'origine, puis confirmé par V. M. Arbour and J. C. Mallon en 2017.

Cladogramme Ankylosauridae

Liens externes

Notes et références

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Ankylosauria
Dinosaure d'Asie
Dinosaure du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 2007